ÖRF steht als Abkürzung für:
 Österreichischer Rundfunk (1958–1967), heute ORF
 Österreichisches Religionspädagogisches Forum, religionspädagogische Fachzeitschrift

ORF